Ronchères kan syfta på:
 Ronchères, Aisne
 Ronchères, Yonne